Tarzan, l'homme singe est le titre de plusieurs films :
 Tarzan, l'homme singe, film de W. S. Van Dyke (1932) avec Johnny Weissmuller. 
 Tarzan, l'homme singe, film de Joseph Newman (1959) avec Denny Miller.
 Tarzan, l'homme singe, film de John Derek (1981) avec Richard Harris et Bo Derek.

Voir aussi